Název Protivec má více sídel:
 Protivec (Žlutice), část města Žlutice v okrese Karlovy Vary
 Protivec (Strunkovice nad Blanicí), část obce Strunkovice nad Blanicí v okrese Prachatice